Фторид цезия — неорганическое соединение, соль цезия и плавиковой кислоты с химической формулой CsF, хорошо растворим в воде, образует кристаллогидраты.

Получение 
 Фторид цезия получают действием разбавленной плавиковой кислоты на карбонат:

 Также фторид цезия можно получить обменными реакциями:

Физические свойства 
Фторид цезия образует бесцветные кристаллы, кубическая сингония (a = 0,6020 нм, Z = 4, пространственная группа F m3m).

Хорошо растворим в воде, c частичным гидролизом.

Образует кристаллогидраты состава CsF•n HO, где n = 1, 1,5, 3.

Хорошо растворяется в плавиковой кислоте с образованием соединений CsF•nHF, где n = 1, 2, 3, 6.

Химические свойства 
 В растворах подвергается незначительному гидролизу:
 

 Разлагается более сильными кислотами:
 

 Разлагается при сплавлении с гидросульфатами:

Применение 
 Катализатор в органическом синтезе.
 В инфракрасной оптике.

Литература 

 

 
 
 
 

цезия